Thomkins ist der Familienname folgender Personen:

 André Thomkins (1930–1985), Schweizer Maler, Zeichner und Dichter
 Eva Thomkins (1922–2006), deutsche Malerin, Textilkünstlerin und Hochschullehrerin
 Nicolas Thomkins (* 1953), Industriedesigner

Siehe auch:

 Tomkins
 Tompkins